Charlieho andílci (v anglickém originále Charlie's Angels) můžou být:
 Charlieho andílci (seriál, 1976) – americký televizní seriál z let 1976–1981
 Charlieho andílci (seriál, 2011) – americký televizní seriál z roku 2011, reboot původního seriálu
 Charlieho andílci (film, 2000) – americký film režiséra McG z roku 2000, navazující na původní seriál
 Charlieho andílci: Na plný pecky – americký film režiséra McG z roku 2003, sequel prvního filmu
 Charlieho andílci (film, 2019) – americký film režisérky Elizabeth Banksové z roku 2019, navazující na předchozí filmy